Flash har flere betydninger:
 Adobe Flash – tidligere Macromedia Flash.
 Flash-lager – flash hukommelse
 Flash (blitz) – en ekstra lyskilde som anvendes ved fotografering
 The Flash – engelsk musikgruppe
 The Flash - Lynet (tegneseriefigur)
 Flash (musiker), bassist og sanger i Wig Wam
 The Flash (tv-serie), en TV-serie fra 1990
 The Flash (2014 tv-serie)

Se også 
 Flash Gordon – Jens Lyn på engelsk
 Flash Gordon (album) – at album af Queen
 Flash-kortadapter